PMC:

 PMC () — архив биомедицинских публикаций, созданный Национальной медицинской библиотекой США.
 PMC () — мезонинная плата.
 PMC () — портативное устройство, медиаплеер на основе жёсткого диска.
 PMC () — политическая партия «Гражданское движение» в Мексике.
 PMC () — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.